Quiraya ist die Bezeichnung für geographische Orte in Bolivien:

 Quiraya (Ayopaya), Ortschaft im Municipio Ayopaya im Departamento Cochabamba
 Keraya (auch: Quiraya), Ortschaft im Municipio Cairoma im Departamento La Paz